„Waspada” – brunejski kuter rakietowy z lat 70. XX wieku
 Kutry rakietowe typu Waspada – typ brunejskich kutrów rakietowych z lat 70. XX wieku